Les Escoles Salesianes Sant Antoni de Pàdua és una escola de Mataró (Maresme) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
L'edifici es va estrenar l'any 1905 als afores de la ciutat, com a internat salesià per a batxillers. Entre 1936-39 va ser col·lectivitzat i transformat en hospital quirúrgic. L'edifici està situat al nord als afores del nucli antic, al carrer Puig i Cadafalch, en direcció Argentona.

L'edifici presenta una façana amb elements neomedievals, que fan recordar l'edifici de la Universitat Central de Barcelona. La seva construcció, però, és més tardana i s'inscriu dins les línies més racionals que presideixen les edificacions docents eclesiàstiques de la darreria del .

Referències 

Patrimoni monumental de Mataró
Centres educatius del Maresme
Edificis eclèctics del Maresme
Edificis de Mataró